

Persone 
 Giacomo Carissimi – compositore italiano
 Giuseppe Carissimi – calciatore italiano
 Marta Carissimi – calciatrice italiana

Altro 
 Carissimi, la nebbia agli irti colli – programma televisivo italiano